Ţabas kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tabas (ort), Yazd, 
 Shahrestān-e Ţabas, kommun, Yazd, 
 Ţabas-e Masīnā, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar